Echegaray puede hacer referencia a:

Personas 

Miguel María de Echegaray (1814-1891), militar mexicano.
José de Echegaray (1832-1916), matemático, escritor y político español.
Miguel Echegaray (1848-1927), hermano del anterior y destacado comediógrafo español.
Eduardo Echegaray (1839-1903), ingeniero español, hermano de los anteriores.
Rafael González Echegaray (1923-1985), historiador español.
Joaquín González Echegaray (1930-2013), historiador y arqueólogo español.
Hugo Echegaray (1940-1979, sacerdote peruano, teólogo de la liberación.
Patricio Echegaray (1946-), político comunista argentino.
Ricardo Echegaray (1966-), político y funcionario peronista argentino.
Carmelo Echegaray (1865-1925), escritor e historiador español.

Miscelánea 
Paseo de Echegaray y Caballero, paseo público de Zaragoza, España.
Teatro Echegaray, teatro de Málaga, España.